Göran Persson kan syfta på

Göran Persson (född 1949), socialdemokratisk partiledare och svensk statsminister 1996–2006
Göran Persson (född 1960), socialdemokratisk politiker från Skåne
Göran Persson (militär) (1921–2001), svensk överste av 1:a graden
Göran Persson (musiker) (född 1948), svensk proggmusiker
Göran Persson (litterär figur), huvudperson i en serie deckare av Lennart och Monica Brohed 
Göran Persson (konstnär) (född 1956), konstnär representerad i bl.a. Karlskoga
Jöran Persson, svensk ämbetsman på 1500-talet

Referenser